Уолтер Фрэнк Рафаэль Уэлдон () — английский биолог и один из основоположников биометрии.

Ранние годы и образование 
Рафаэл Уэлдон родился 15 марта 1860 года в семье журналиста и промышленного химика Уолтера Уэлдона () и его жены Энн Коттон (). Он был старшим сыном и вторым из трех детей в семье. Отец Уэлдона часто менял место жительства и поэтому сыновья не посещали школу регулярно.

В 1873 году Уэлдон отправился в школу Уотсона () в Кавершем, неподалеку от Рединга, где он провел три года.

В 1876 году Уэлдон поступил в Лондонский университет. Затем, осенью того же года поступил в Университетский колледж в Лондоне с целью получить медицинскую карьеру.

После года обучения в университетском колледже он был переведен в Королевский колледж в Лондоне, а 6 апреля 1878 года поступил в колледж Святого Иоанна в Кембридже. Там, под влиянием Фрэнсиса Мейтленда Бальфура () Уэлдон увлекся зоологией.

Карьера 

В 1884-1891 годах Уэлдон читал курс в Кембридже по морфологии беспозвоночных.

В 1883 году Уэлдон женился и отправился  со своей женой в путешествие, где у него появилась возможность изучать морскую зоологию.

В 1887 году Морская биологическая ассоциация открыла лабораторию, посвященную морской биологии в Плимуте и Уэлдон с женой проводили там исследования в течение всех отпусков.

До 1888 года Уэлдон занимался морфологическими и эмбриологическими исследованиями, которые, по мнению современных зоологов, наиболее способствовали выяснению проблем эволюции животных.

В мае 1890 года Уэлдон был избран членом Королевского общества.

В конце 1890 года Уэлдон стал профессором зоологии в Университетском колледже в Лондоне. Там он познакомился и начал плотно общаться с математиком и биологом Карлом Пирсоном.

В 1894 году Уэлдон стал секретарем комитета Королевского общества «для проведения статистических исследований в измеримых характеристиках растений и животных».

В 1900 году Уэлдон был назначен на пост председателя в Оксфорде и занимал этот пост до своей смерти.

В период с 1901 по 1906 год Уэлдон был соредактором научного издания «Биометрика» (), в котором он опубликовал 12 статей.

В январе 1906 года Уэлдон опубликовал «Заметку о потомстве чистокровных каштановых кобыл». Это было его последнее научное издание.

Смерть 
В пасхальные каникулы 1906 года, когда Уэлдон с женой находился в гостинице Вулстон, он заболел пневмонией. Вероятно болезнь обострилась из-за переутомления. Он вернулся в Лондон и был принят в дом престарелых, где вскоре умер.

Примечания

Ссылки 
 
 

Биологи Великобритании
Биологи XIX века
Биологи XX века
Члены Лондонского королевского общества
Зоологи Великобритании
Зоологи XIX века
Зоологи XX века
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Королевского колледжа Лондона
Преподаватели Университетского колледжа Лондона
Профессора Университетского колледжа Лондона
Профессор зоологии и сравнительной анатомии Джодрелл (Университетский колледж Лондона)